

Села:
 Ковалеве — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Ковалеве — Полтавська область, Котелевський район

Села:
 Ковалеве — Вітебська область, Вітебський район,  Воронівська сільська рада
 Ковалеве — Вітебська область, Вітебський район, Запільська сільська рада